Gualmatán kan syfta på:

Colombia 

 Gualmatán (kommun), Nariño, 
 Gualmatán (ort), Nariño,